Andrea Lazzari (1984), Italiaans voetballer
 Dionisio Lazzari (1617–1689), Italiaans beeldhouwer en architect
 Manuel Lazzari (1993), Italiaans voetballer